Nordea Nordic Light Open ist der Name folgender Damen-Tennisturniere:

 WTA Espoo, 2002 bis 2003
 WTA Stockholm, 2004 bis 2008